Assoluzione – in diritto, epilogo del processo penale che consiste nel liberare l'imputato dall'imputazione formulata nei suoi confronti
 Assoluzione – remissione dei peccati attraverso la concessione del perdono da parte di ministri delle chiese cristiane

Altri progetti